Le tournoi de tennis de Canberra est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier V, se dispute du 11 au .

Paola Suárez remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvia Farina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jelena Kostanić et Claudine Schaul.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canberra
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Canberra
Tennis en Australie en 2004
Tennis en janvier 2004